El Amir ist der Familienname von:

 Eman El Amir (* 1981), ägyptische Squashspielerin
 Gamal El Amir, ägyptischer Squashspieler